The Honeymoon Killers est le titre original du film américain Les Tueurs de la lune de miel, réalisé par Leonard Kastle en 1970.
 The Honeymoon Killers est un groupe de rock belge formé en 1974. 
 The Honeymoon Killers est un groupe de rock américain fondé en 1984.